James Murray peut faire référence à :

 James Murray (1663-1719), député écossais ;
 James Murray (1690-1764),  duc d'Atholl, seigneur de l'île de Man ;
 James Murray (1721-1794), officier de l'armée britannique et administrateur colonial, premier gouverneur civil de la province du Quebec ;
  (1734-1794), militaire et personnage politique écossais ;
 James Murray (1782-1837), officier de l'armée britannique membre du Parlement ;
 James Murray (1837-1915), lexicographe écossais, premier rédacteur en chef de l'Oxford English Dictionary ;
 James Murray (1865-1914), biologiste et explorateur écossais ;
 James Murray (1901-1936), acteur américain ;
 James Murray (né en 1931), membre de l'Académie des sciences (France), professeur émérite de mathématiques appliquées ;
 James Murray (né en 1975), acteur anglais ;
 James Murray (né en 1983), homme politique britannique ;
 Jamie Murray (né en 1986), joueur de tennis britannique d'origine écossaise ;

Voir aussi 
 James Alexander Murray (1864-1960), homme politique canadien, membre du Parti conservateur et premier ministre du Nouveau-Brunswick
 James A. Murray, zoologiste britannique spécialiste de l'Inde
 James A. Murray (1923-1961), mycologue